Station Olszyny is een spoorwegstation in de Poolse plaats Olszyny.

Olszyny